Csehország
 Těšovice, község a Karlovy Vary-i kerület Sokolovi járásában
 Těšovice, község a Dél-csehországi kerület Prachaticei járásában
 Těšovice, Srbice községhez tartozó falu a Plzeňi kerület Domažlicei járásában